PITPNM2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 349 амінокислот, а молекулярна маса — 148 933.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами, іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки